Гринчик Марія Пилипівна (* 1928) — українська вчителька, Герой Соціалістичної Праці,
 Гринчик-Струтинська Наталія Іванівна (* 1959) — українська поетеса, відмінник освіти України.
Прізвища